Elf Länder steht für:
 Elf Länder, Synonym für die elf Bundesländer der westlichen Besatzungszone bzw. der BRD bis zur Wiedervereinigung
 Elf Länder, ein Land: Die Bundesrepublik, TV-Serie (1987)
Next Eleven, Liste von elf ökonomisch relevanten Ländern

Siehe auch:
 Elf-Länder-Vereinbarung